Roberto López puede referirse a:

 Roberto López (futbolista): un futbolista argentino.
 Roberto López (futbolista hondureño): un futbolista hondureño.
 Roberto López (músico): un músico argentino.